Вячеслав О́сипов:
 Осипов, Вячеслав Константинович (1937—2012) — депутат Государственной Думы РФ.
 Осипов, Вячеслав Николаевич (1938—2009) — советский и российский оперный певец.